Barquinha pode ser:

 Forma sincopada de Vila Nova da Barquinha, vila portuguesa do Distrito de Santarém;
Barquinha (instrumento) - instrumento destinado a medir a velocidade de um barco
 Barquinha (centro) - Linha de centros espíritas que comungam da ayahuasca, fundada por Daniel Pereira de Matos, o Frei Daniel.

Desambiguação